Prisoner — шестнадцатый студийный альбом американского альт-кантри/рок-певца и композитора Райана Адамса, вышедший 17 февраля 2017 года на его собственном лейбле PAX AM.

История 
Prisoner это первый для Адамса альбом оригинальной музыки, впервые после его диска 2014 года Ryan Adams. Выходу диска предшествовал релиз двух синглов «Do You Still Love Me?» и «To Be Without You».
Песню «Do You Still Love Me?» Адамс впервые исполнил на концерте 7 декабря 2016 года в Сиднее (Enmore Theatre, Австралия).
Запись материал началась в период развода 42-летнего певца с американской актрисой Мэнди Мур (на которой был женат с 2009 года).

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Итоговые списки

Список композиций

Исполнители 
Источник
 Райан Адамс — вокал, гитара
 Jason Boesel — ударные
 Daniel Clarke — орган
 Charlie Stavish — бас-гитара
 Joe Sublett — саксофон
 Mike Viola — гитара
 Johnny T. Yerington — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Ryan Adams — Prisoner + Bonus 5 Sound Track (Обзор песен альбома)
 Ryan Adams — Do You Still Love Me? (Audio)

Рок-альбомы
Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке